Tifón Talim puede referirse a:
 Tifón Talim (2005), tifón de categoría 4.
 Tifón Talim (2017), tifón de categoría 4.